Schönburg, een burcht in de Duitse plaats Oberwesel
 Schönburg (Saale), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Schönburg (geslacht)
 De Schönburgse heerlijkheden, een aantal heerlijkheden die door het Huis Schönburg bestuurd werden